Фальковский — русская, польская и еврейская фамилия.

Русская фамилия является семинаристской (от  — сокол), польская — топонимической (от города Фальков), еврейская — патронимической (от мужского личного имени Фальк).

 Фальковский, Адам Михайлович (1822—1896) — учёный-юрист, адвокат.
 Фальковский, Александр Павлович (1912—1992) — художник театра и цирка. Заслуженный художник РСФСР.
 Фальковский, Борис Моисеевич (род. 1940) — советский футболист и тренер.
  (1690—1750) — 3-й наместник Александро-Невской лавры, епископ Суздальский и Юрьевский.
 Фальковский, Георгий Эдуардович (род. 1935) — российский кардиохирург, специалист по анатомии сердца.
 Фальковский, Дмитрий Никанорович (1898—1934) — полесский поэт.
 Фальковский, Иван Акимович (архиепископ Ириней; 1762—1823) — епископ РПЦ, учёный-просветитель и астроном.
 Фальковский, Илья Леонидович (род. 1972) — российский драматург, прозаик, рэп-поэт, литературный критик.
 Фальковский, Леонид Александрович (1936—2020) — советский и российский физик-теоретик, доктор физико-математических наук, профессор.
 Фальковский, Николай Иванович (1895—1952) — доктор технических наук, профессор, инженер-полковник, историк техники.
 Фальковский, Пол (род. 1951) — американский учёный в области биологической океанологии.
 Фальковский, Степан Николаевич (род. 1996) — белорусский хоккеист.
 Фальковский, Фёдор Николаевич (1874—1942) — русский драматург, прозаик.
 Фальковский, Фома — проповедник протестантизма на территории Украины в 1540-х гг.
 Фальковский, Чеслав (1867—1969) — польский католический священник, епископ ломжинский

 Фальковская, Ядвига (1889—1944) — польская общественная деятельница, основательница харцерского движения девочек.

См. также 
 Фалк
 Фалко